Il singolare del torneo di tennis Kiev Challenger 2005, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Daniel Köllerer che ha battuto in finale Lukáš Dlouhý 6-0, 3-6, 7-5.

Teste di serie 

 Lukáš Dlouhý (finale)
 Roko Karanušić (secondo turno)
 Irakli Labadze (secondo turno)
 Oliver Marach (primo turno)

 Rubén Ramírez Hidalgo (semifinali)
 Saša Tuksar (secondo turno)
 Jean-Christophe Faurel (quarti di finale)
 Łukasz Kubot (secondo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Kiev Challenger 2005